Тайное — название населённых пунктов в России:
 Тайное — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Тайное — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Тайное — деревня в Верхнекетском районе Томской области.

См. также 
 Тайное голосование
 Тайное свидание